Won't Back Down, chanson du rappeur américain Eminem (2010
 Won't Back Down, titre original du film De leurs propres ailes de Daniel Barnz (2012)